Tha Maka (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kanchanaburi, Thailanda, cu o populație de 133.051 de locuitori și o suprafață de 340,809 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 153 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kanchanaburi